Форк ( — вилка):

 Форк — процесс расщепления программного проекта на два отдельных проекта (ветки).
 fork — альтернативный поток данных в файловой системе, прикреплённый к файлу.
 fork — системный вызов создания нового процесса.
 fork-бомба — программа, бесконечно создающая свои копии.
Форк, Форкий — античное божество моря.
 Форк (Fork) — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.
 Форк, Фарра (Farrah Forke; 1968—2022) — американская актриса.